Diocesi di Formosa in Brasile (in latino: Dioecesis Formosensis)
Diocesi di Formosa in Argentina (in latino: Dioecesis Formosae)
Prefettura apostolica di Formosa: antico nome dell'attuale diocesi di Kaohsiung, a Taiwan